Menecles de Barca (en llatí Menecles, en grec antic ) fou un historiador grec nadiu de la ciutat de Barca a Cirenaica.

Ateneu, al parlar d'un cert Menecles, diu que va escriure una obra anomenada συναγωγή (Assemblea), que potser és aquest autor. Ateneu sí que el fa l'autor d'una obra històrica sobre Atenes () que va portar discussions sobre la seva autoria a l'antiguitat, ja que podria ser obra seva, segons Eli Harpocratió i lEtymologicum Magnum, o de Domici Cal·lístrat segons Suides però sembla més probablement obra de Cal·lístrat. En canvi una obra sobre la història de Líbia era molt probablement seva, així com un fragment sobre Batos V de Cirene que es conserva.

La seva època més probable és el segle V aC.

Referències 

Historiadors de l'antiga Grècia
Libis
Historiadors africans
Escriptors africans